Christian Mayer (1719-1783) – astronomo ceco
 Christian Mayer (1963) - batterista jazz italiano
 Christian Mayer (1972) – sciatore austriaco
 Cristian Mayer (1972) – cestista italiano

Pagine correlate
 Christian Meier
 Christian Meyer (disambigua)